A Message from Mars – commedia teatrale di Richard Ganthoney
A Message from Mars – cortometraggio muto del 1903 diretto da Franklyn Barrett
Un messaggio da Marte (A Message from Mars) – film muto del 1913 diretto da Wallett Waller
A Message from Mars – film muto del 1921 diretto da Maxwell Karger